Иоганн Цейгер: Цейгер, Иоганн Михаил (1770—1843) — немецкий садовод и ботаник.
 Цейгер, Иоганн Эрнст (1725—1784) — германский механик и физик.